Ausztria
Wiesen, az ausztriai Rétfalu német neve
 Németország
Wiesen, település Bajorországban
 Svájc
Wiesen, település Grigioni kantonban